Schiebold ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schiebold (1894–1963), deutscher Mineraloge
 Kurt-Helmut Schiebold (* 1947), deutscher Brigadegeneral